La palabra guau puede hacer referencia a:
 ¡guau!, la onomatopeya más frecuente en español para representar el ladrido de un perro;
 Guau! (2004), el cuarto disco del grupo argentino Árbol; o a
 Guau (2005-), programa de televisión del canal mexicano Telehit.